Inflatella är ett släkte av svampdjur. Inflatella ingår i familjen Coelosphaeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Inflatella